Finlands justitieminister är den minister i Finlands regering som leder justitieministeriet. 

Onni Talas, som kan räknas som den förste justitieministern för det självständiga Finland, hade formellt titeln chef för justitieexpeditionen. Hans efterträdare Karl Söderholm kallades däremot justitieminister.

Rättskipnings- och domstolssystemet fick sin början under den svenska tiden (från 1100-talet till 1809) och utvecklades vidare medan Finland var ett autonomt storfurstendöme under Ryssland (1809-1917). Justitieministeriet inrättades 1918, när Finland precis hade blivit självständigt. Dess föregångare var rättsexpeditionen vid senatens ekonomidepartement som hade grundats 1892.

__INNEHÅLLSFÖRTECKNING__

Lista över Finlands justitieministrar

Referenser

Externa länkar 
 Justitieministeriets webbplats

 
Justitieministrar
Justitieministrar
Listor över justitieministrar